«Вре́дный сове́т» — советский короткометражный мультфильм 1980 года производства студии «Союзмультфильм», создан по мотивам стихотворения Григория Остера «Если к папе или маме» из цикла рассказов «Вредные советы». Первый из двух сюжетов в 17-м выпуске мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» 1986 года. В мультфильме используется визуальный приём тотальной мультипликации. Роль озвучивал актёр Виктор Проскурин.

Сюжет 
Сюжет повествует о фантасмагоричном существе Чижике-Пыжике, который даёт «вредный» совет девочке, как поступить, когда в гости приходит «какая-то взрослая тётя». Под влиянием существа, девочка, незаметно подкравшись к «тёте» сзади, внезапно взорвав хлопушку, громко кричит ей в ухо «Стой! Сдавайся! Руки вверх!», вследствие чего в комнате начинается переполох: стол и предметы взлетают в воздух, а «тётя» и отец и мать девочки «падают с перепугу».

См. также 
 Вредный совет (мультфильм, 1986)

Примечания 

Короткометражные мультфильмы СССР 1980-х годов
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Весёлая карусель
Мультфильмы по сценариям Григория Остера
Рисованные мультфильмы СССР 1980 года